Командная классификация Вуэльта Испании () разыгрывается в рамках в рамках Вуэльта Испании с 1935 года. Победитель определялся по сумме трёх лучших времён участников команды показанных на каждом этапе. Лидер классификации получает  () и жёлтый шлем.

Иcтория 
Классификация разыгрывается с самой первой гонки на каждой гонке. В первые годы зачёт вёлся в основном среди национальных команд. Начиная с 1959 года классификация начинает разыгрываться среди спонсорских команд. 

Рекордсменами по победам среди сборных является Испания. Среди спонсорских команд также лидируют испанские коллективы Kas и Movistar Team.

Дважды побед добивалась Team Katusha, выступавшая под российской лицензией.

Регламент 
Место в классификации на текущий момент рассчитывается путём суммирования времени трёх лучших гонщиков команды на каждом этапе гонки без учёта временных бонусов и штрафов. Во время командной гонки учитывается время пятого члена команды или последнего если в команде осталось менее пяти гонщиков. Команда в которой осталось менее трёх велогонщиков удаляется из классификации.  В конце гонки команда с наименьшей суммой времени объявляется победителем классификации.

Если несколько команд имеют имеют одинаковое время, преимущество получает команда с наибольшим количеством побед на этапах (команда-победитель этапа это команда с наименьшей суммой времён на отдельно взятом этапе), далее учитываются вторые, третьи и так далее места на этапа. В случае равенства этих показателей победителем данной классификации становится команда, чей велогонщик занимает более высокое место в генеральной классификации.

Победители 

Выделены команды-сборные

Рекорд побед 
После Вуэльты Испании 2016

Индивидуально по сборным

Индивидуально по командам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Vuelta a Espana
 История Vuelta a Espana
 Результаты на gbrathletics.com
 Historial de la Vuelta Ciclista a España

Вуэльта Испании
Спортивные призы и награды в велоспорте